X43 ou X-43 peut faire référence à :
 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances, d’après la classification internationale des maladies ;
 NASA X-43 Scramjet, un avion américain propulsé par un statoréacteur atmosphérique ;
 Vol à mach 9,68 le .

Voir aussi
 nombre 43
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres